Пётр Иванович Сычёв (19.01.1906 — 04.08.1969) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда (1966).

Уроженец Козельского района (Калужская область). Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Звание — сержант, старший сержант. Четыре раза был ранен. Награды:
 медаль «За отвагу»
 медаль «За боевые заслуги» (август 1943)
 орден Красной Звезды (21.08.1944, начальник отделения роты связи 879-го сп 158-й Лиозненской сд).

Демобилизовался в 1944 году по ранению. Был назначен директором Козельского райпромкомбината.

В 1950 году как опытный руководитель направлен на подъем сельского хозяйства. Избран председателем колхоза им. Орджоникидзе, созданного в результате объединения нескольких мелких сельхозартелей. В укрупненном колхозе было 835 крестьянских хозяйств с 1557 трудоспособными, 163 лошади, 129 рабочих волов, своя гидроэлектростанция, 560 голов КРС, 4049 га земли, в том числе 1860 га пашни, 1231 га сенокосов.

В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического труда. 25 мая 1967 года возглавляемый им колхоз имени Орджоникидзе Козельского района награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Дата смерти П. И. Сычёва 4 августа 1969г.

Источники 
 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Том 1966. Изд. Верховного Совета СССР, 1966
 «Село наше Березичи» А. М. Рябов — Козельск.ру
 Сайт «Подвиг народа»
 Очерки истории Калужской организации КПСС. Тула, Приокское книжное издательство, 1967.